Гран-прі Іспанії 2020 року (офіційно — Formula 1 Aramco Gran Premio de España 2021) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які відбулись 8 травня 2021 року на трасі Каталунья в Монмало, Іспанія. Гран-прі Іспанії — четвертий етап чемпіонату світу «Формули-1» сезону 2021 року.

Вільні заїзди 
Роберт Кубіца їхав у першій тренувальній сесії, заміняючи Кімі Ряйкконена в Альфа Ромео, а Рой Ніссані їхав за Вільямс, замінивши Джорджа Рассела.

Перша тренувальна сесія закінчилася найшвидшим часом від Вальттері Боттаса, який випередив болід Red Bull Макса Ферстаппена та товариша по команді Боттаса Льюїса Гамільтона. Другі вільні заїзди очолив Гамільтон попереду Боттаса та Феррарі Шарля Леклера. Третя тренувальна сесія, закінчилася найшвидшим часом Ферстаппена, який випередив Гамільтона та Леклера.

Кваліфікація

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок Конструкторів

Виноски

Примітки 

Звіти про Гран-прі сезону 2021 Формули-1
2021 в іспанському спорті
Гран-прі Іспанії